«Cold» - en español: frío- puede referirse a:

 Cold (1996-...), banda estadounidense originaria de Jacksonville.
 «Cold» (1992), canción de la cantante escocesa Annie Lennox.
 «Cold» (2002), canción de la banda estadounidense Static-X.
 «Cold» (n/d), canción de la banda inglesa The Cure.
 «Cold» (2012), canción del rapero estadounidense Kanye West.
 Cold, película de 2013.
«Cold», canción del grupo estadounidense Maroon 5.